A Batman: A bátor és a vakmerő amerikai animációs sorozat a Cartoon Networkön.

Évadok

1. évad

2. évad 

Televíziós sorozatok epizódlistái